Евгений Владимирович Корнилов (13 августа 1985, Таганрог, Ростовская область) — российский футболист, защитник.

Биография 
Воспитанник ОКСДЮШОР-13 (Таганрог), первый тренер — Терещенко Валерий Владимирович. Начал взрослую карьеру в клубе «Таганрог» в соревнованиях коллективов физкультуры.

В конце 2002 года перешёл в «Ростов», где был игроком дублирующего состава. Провёл 66 матчей в первенстве дублёров и около 20 матчей за молодёжную команду в любительских соревнованиях. За основной состав «Ростова» сыграл два матча в Кубке России, дебютировал 31 июля 2004 года в игре против «Содовика».

В 2006 году вернулся в «Таганрог», игравший к тому времени на профессиональном уровне во втором дивизионе, провёл в команде три сезона. В 2009 году перешёл в команду «МВД России», провёл половину сезона в первом дивизионе, однако в середине сезона команда прекратила существование. После этого перешёл в новороссийский «Черноморец», в его составе стал победителем зонального турнира второго дивизиона сезона 2010 и обладателем Кубка ПФЛ. В сезоне 2011/12 выступал за «Нефтехимик», с которым тоже стал победителем зонального турнира второго дивизиона.

В 2012 году вернулся в «Черноморец». Становился неоднократным призёром зональных турниров второго дивизиона, был капитаном команды. В сезоне 2015/16 был признан лучшим игроком клуба по опросу болельщиков. Всего сыграл за команду более 150 матчей.

Летом 2016 года вместе с группой игроков «Черноморца» перешёл в клуб «Чайка» (Песчанокопское), однако в декабре того же года покинул команду. После этого не выступал на профессиональном уровне.

Личная жизнь 
Жена Олеся, дети Егор и Ника. Имеет два высших образования — спортивное и финансовое.

Достижения 
 Победитель зональных турниров второго дивизиона: 2010 («Юг»), 2011/12 («Урал-Поволжье»)
 Обладатель Кубка ПФЛ: 2010

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Чайка»

Футболисты России
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Таганрог»
Игроки ФК «МВД России»
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск
Игроки ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Игроки ФК «Чайка» Песчанокопское